Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Évadné fille de Poséidon, mère d'Iamos ;
 Évadné fille de Strymon, épouse d'Argos ;
 Évadné fille d'Iphis ou Phylacos, épouse de Capanée.